Peter Pagel ist der Name folgender Personen:

* Peter Pagel (Schauspieler) (* 1952), deutscher Schauspieler
 Peter Pagel (Fußballspieler) (1956–2010), deutscher Fußballspieler